Макси́м Алекса́ндрович Бордачёв (; ) — белорусский футболист, защитник. Выступал за национальную сборную Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы СДЮШОР-6 (Гродно). Первый тренер — Николай Федорович Подлозный. В 2002—2003 выступал за дубль клуба «Неман» из своего родного города, а в 2004 году дебютировал в основном составе команды. За два сезона в «Немане» провёл в чемпионате Белоруссии 25 матчей, после чего перешёл в «МТЗ-РИПО».

За минский клуб Бордачёв выступал на протяжении трёх сезонов. За это время он сыграл в 55 матчах чемпионата страны и отметился 6 голами, а также выиграл Кубок Белоруссии 2007/08.

В начале 2009 года перешёл в стан чемпиона страны БАТЭ. Бордачёву сразу удалось закрепиться в основе борисовской команды, которой он помог стать чемпионом Белоруссии в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, а также обладателем Кубка страны 2009/10. Также в составе БАТЭ Бордачёв дебютировал в Лиге чемпионов, в которой в 2009—2013 годах с учётом квалификационных раундов сыграл в 30 матчах.

10 августа 2013 года на правах аренды до конца года с первоочередным правом выкупа перешёл в российский клуб «Томь». В составе томской команды дебютировал 18 августа в выездном матче против «Крыльев Советов» (0:1). 22 сентября 2013 года забил первый гол за «Томь», принеся тем самым команде гостевую победу над казанским «Рубином» (2:1). 19 января 2014 года клуб воспользовался опцией о первоочередном праве выкупа футболиста по истечении срока его аренды, а сам футболист подписал контракт на 3,5 года.

31 июля 2014 года после вылета «Томи» из Премьер-лиги на правах аренды на сезон 2014/15 перешёл в «Ростов». За ростовский клуб Бордачёв сыграл в 19 матчах чемпионата страны.

В сезоне 2015/16 вернулся в «Томь», которой помог вернуться в РФПЛ.

В январе 2017 года на правах аренды перешёл в «Оренбург». В составе команды зачастую оставался на скамейке запасных, проведя всего лишь один матч в РФПЛ. По результатам сезона 2016/17 и «Томь», и «Оренбург» потеряли место в Премьер-лиге. В июне 2017 года Бордачёв стал свободным агентом. Вскоре был подписан контракт с солигорским «Шахтёром». В составе команды закрепился в качестве основного левого защитника. В августе и сентябре 2017 года не играл из-за травмы. Сезон 2018 начинал в стартовом составе. В апреле и мае не играл из-за травмы. После возвращения стал играть на нерегулярной основе. В 2019 году появился на поле в матче Кубка Белоруссии, а после вовсе не появлялся в основе и тренировался отдельно.  

В феврале 2020 года присоединился к жодинскому «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды. Играл за основную команду. По итогам сезона был признан лучшим защитником чемпионата. В декабре разорвал контракт с «Шахтёром». 

В январе 2021 года подписал соглашение с «Торпедо-БелАЗ», в июле того же года перешел в борисовский БАТЭ.

В финале за Кубок Белоруссии проиграл «Гомелю» со счётом 1:2 и стал серебряным призёром турнира.

В марте 2023 года появилась информация, что с футболист покинул борисовский БАТЭ из-за запрета продлевать контракт.

В сборной 
Участник молодёжного чемпионата Европы 2009 в Швеции.

В национальной сборной Белоруссии дебютировал 1 апреля 2009 года в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 против сборной Казахстана в Алма-Ате (5:1). Первый гол за сборную забил 10 октября 2009 года в ответной игре против этой сборной в Бресте (4:0).

В составе сборной страны принимал участие в отборочных турнирах к чемпионатам мира 2010, 2014 и 2018, а также чемпионатам Европы 2012 и 2016.

После продолжительного перерыва был включён в состав сборной на осенние матчи 2020 года.

Достижения

Командные 
 БАТЭ
 Чемпион Белоруссии (5): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Белоруссии (3): 2011, 2013, 2021

 МТЗ-РИПО
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2007/08

 «Томь»
 Бронзовый призёр Первенства ФНЛ: 2015/16

 «Шахтер»
 Вице-чемпион Белоруссии: 2018
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2018/19

 «Торпедо-БелАЗ»
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2020

Индивидуальные 
 В списках 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии (5): 2009, 2010, 2011, 2012, 2020

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 51 матч / 3 гола; 20 побед, 9 ничьих, 22 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на официальном сайте БАТЭ
 Профиль на официальном сайте РФПЛ
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»